Bergerac (Dordonha)
Bergerac (série)
Cyrano de Bergerac

Desambiguação